Piazzoli ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Piazzoli (1908–2004), Schweizer Architekt
 François Piazzoli (1886–1960), französischer Autorennfahrer
 Louis Piazzoli (1845–1904), italienischer Geistlicher
 Niki Piazzoli (1934–2010), Schweizer Architekt
 Roberto D’Ettorre Piazzoli (* 1942), italienischer Kameramann